Блаве (река) — река во Франции.
 Блаве, Мишель — французский флейтист и композитор.